Ciganska bara je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je bila bara odnosno močvarni teren. 

U srednjem se vijeku nalazila izvan subotičkih zidina. Ime je dobio po stanovnicima koji su ovdje živjeli u skromnim stambenim uvjetima. Nalazila se sa sjeverne strane uglavnom sjeverozapadno od majšanskog puta, istočno od halaškog puta. Širenja Subotice prema sjeveru 1687. – 1743. i 1743- - 1799. polako su zadirala u ovaj teren. Kraj je danas naseljen. 

Vidi: Jasina bara, Agina bara, Rogina bara, Mlaka, Petreševa česma

Literatura:
Ante Sekulić: Rasprave o jeziku bačkih Hrvata, Matica Hrvatska, str. 235, 241, 243, 255

Subotica
Hidrologija